Roland Fischnaller (alpineskiër) (14 juni 1975), Italiaans alpineskiër
 Roland Fischnaller (snowboarder) (19 september 1980), Italiaans snowboarder